Ру:

 Ру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду
 Ру — складова частина соусів французької кухні
 Ру — знак кани
 .ru () — домен верхнього рівня, виділений для Росії
 . — домен верхнього рівня, виділений для Парагвая

Персоналії
 Ру (ресторатори) — родина відомих англійських шеф-кухарів, рестораторів, власників ресторанного господарства французького походження.
 Альбер Ру (1935) — представник династії рестораторів Ру.
 Мішель Ру (1941—2020) — представник династії рестораторів Ру.
 Мішель Ру Молодший (1960) — представник династії рестораторів Ру.
 Жак Ру (1752—1794) — французький священик та революціонер
 Еміль Ру — французький мікробіолог
 Філіпп Ру (1883—1962) - ієромонах чину Облятів родом з Лотарингії

Персонаж
 Крихітка Ру — герой книги А. А. Мілна Вінні Пух.